Миха́йло-Арха́нгельский собор — памятник шатрового зодчества XVII века на территории Нижегородского кремля. Древнейший каменный храм Нижнего Новгорода, ведёт историю со времени основания города. Освящён в честь покровителя русского воинства — архангела Михаила.

История 

В 1221 году был поставлен деревянный, а в 1227 году — 4-столпный 3-апсидный белокаменный собор с тремя притворами. Полностью перестроен в 1359 году.  года под руководством зодчих Лаврентия Возоулина и его пасынка Антипа началось строительство существующего здания. Восстановление велось в память о Нижегородском ополчении и было завершено в 1631 году.

В 1704 году, во время кремлёвского пожара, Архангельский собор был повреждён. Службы были возобновлены  года, храм был вновь освящен нижегородским архиепископом Питиримом.

В 1962 году, после проведенной под руководством Святослава Агафонова реставрации, в собор был перенесён прах Кузьмы Минина, ранее находившийся в разрушенном в 1929 году Спасо-Преображенском соборе.

16 февраля 2006 года в Нижний Новгород с официальным визитом прибыл Президент России Владимир Путин. Он посетил Нижегородский кремль и возложил цветы на могиле Кузьмы Минина в усыпальнице собора.

В 2008 году неподалёку от собора был установлен памятник владимирскому князю Юрию Всеволодовичу и епископу Симону Суздальскому. Его открытие состоялось 17 февраля 2008 г. Во всех храмах Нижнего Новгорода в этот день служили праздничную литургию. Памятник освятил архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий.

16 марта 2009 года в дар Михайло-Архангельскому собору от депутатов Нижегородского законодательного собрания были переданы 9 колоколов. 26 марта 2009 года на звонницу был установлен самый большой из колоколов собора — Законник, его вес — 530 кг.

В сентябре 2009 года храм посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх почтил память патриота Кузьмы Минина, прах которого покоится в соборе, и совершил заупокойную литию. В память о посещении он подарил собору Казанскую икону Божией Матери.

Примечания

Ссылки 
 Михаило-Архангельский Кремлёвский собор, фото
 Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил Божественную литургию в Михайло-Архангельском соборе (фото, видео). nne.ru, 21 ноября 2008 года
 В Нижегородском кремле прошли торжественные мероприятия, посвященные святому основателю города (фото, видео). nne.ru, 17 февраля 2009 года
 Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области подарили новый комплект колоколов древнейшему собору Нижнего Новгорода (фото, видео). nne.ru, 16 марта 2009 года
 Освящение и поднятие колоколов на звонницу собора Михаила Архангела в Нижегородском кремле: фото Б. Поварова, видео

Нижний Новгород
Архитектурные памятники Нижнего Новгорода
Одношатровые храмы XVII века
Соборы Нижнего Новгорода
Появились в 1221 году
Появились в 1227 году
Появились в 1631 году
Н
Достопримечательности Нижнего Новгорода
Нижегородский кремль
Здания и сооружения, построенные в 1227 году